Сенге — имя собственное:

 Сенге (ум. 1671) — старший сын и преемник Эрдэни-Батура на посту правителя Джунгарского ханства.
 Сенге, Питер (род. 1947) — американский учёный, директор Центра организационного обучения в школе менеджмента MIT Sloan.
 Сенге, Мотомаро (1888—1948) — японский поэт.